Aglaonice (astronoom), Oudgriekse astronome
 Aglaonice (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genoemd naar de astronome
 Aglaonice (geslacht), een geslacht van vlinders